Санта-Комба () :

 Санта-Комба — муниципалитет, провинция Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия Испании.

 Португалия
 Санта-Комба (Вила-Нова-де-Фош-Коа) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-Нова-де-Фош-Коа округа Гуарда.
 Санта-Комба (Понте-де-Лима) — муниципалитет Понте-де-Лима округа Виана-ду-Каштелу.
 Санта-Комба (Сейя) — район (фрегезия), муниципалитет Сейя округа Гуарда.